Кубок Европы по бегу на 10 000 метров 2016 года прошёл 5 июня на стадионе легкоатлетического комплекса имени Невин Янит в курортном городе Мерсин (Турция). Участники разыграли командный приз в соревнованиях у мужчин и женщин.

На старт вышли 45 атлетов из 10 стран Европы, из них 23 мужчины и 22 женщины. Каждая страна могла выставить до 6 человек в каждый из двух командных турниров. Победители определялись по сумме результатов 3 лучших участников. Соревнования прошли при тёплой солнечной погоде.

Результаты

Командное первенство 
Кубок Европы сумели отстоять победители прошлогоднего розыгрыша: у мужчин — сборная Италии, у женщин — команда Великобритании.

Индивидуальное первенство

Ссылки 
 

Кубки Европы по бегу на 10 000 метров
Июнь 2016 года
Спорт в Турции в 2016 году
Спорт в Европе в 2016 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Турции
2016 год в лёгкой атлетике
Международные спортивные соревнования в Мерсине
События 5 июня